Winwood ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Winwood (* 1997), australischer Boxer
 Estelle Winwood (1883–1984), englische Schauspielerin
 Muff Winwood (* 1943), englischer Musiker
 Steve Winwood (* 1948), englischer Musiker